Шкельким Чела (, род. 1956) — албанский шахматист, мастер ФИДЕ, тренер ФИДЕ.

Чемпион Албании 1990 г.

В составе сборной Албании участник шахматной олимпиады 1990 г. и Балканиады 1989 г.

Участник ряда международных турниров. В 2000-х гг. активно выступал в клубных соревнованиях европейского уровня.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ш. Челы в базе Chessgames
 Личная карточка Ш. Челы на сайте 365Chess
 Личная карточка Ш. Челы на сайте 365Chess (ранние партии ошибочно приписаны А. Челе)

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам